Västerbergen kan syfta på följande platser:

Åland 

 Västerbergen (Finström, Åland), kullar, 
 Västerbergen (Hammarland, Åland), kullar,